Летние Олимпийские игры 1896
 Летние Олимпийские игры 2004